Széll József
Széll József, dukai és szentgyörgyvölgyi (1801–1871), főispán, Vas vármegye követe, majdországgyűlési képviselő
Széll József, dukai és szentgyörgyvölgyi (1880–1956) politikus, országgyűlési képviselő, belügyminiszter
Széll József (1890–1958) színész, színházigazgató, színészpedagógus, dalszerző

hasonló nevűek
Széll Ignác József, dukai és szentgyörgyvölgyi (1845–1914) dukai és szentgyörgyvölgyi; államtitkár, alispán